Ali Adnan Kadhim – calciatore iracheno, difensore
 Amjad Attwan Kadhim – calciatore iracheno, centrocampista
 Haidar Abdul-Jabar Kadhim – ex calciatore iracheno, difensore
 Haitham Kadhim – ex calciatore iracheno, centrocampista
 Mohammed Kassid Kadhim – calciatore iracheno, portiere
 Mohanad Ali Kadhim Al-Shammari – calciatore iracheno, attaccante
 Samir Kadhim Hassan – ex calciatore iracheno, difensore